Kvalifikationen til Eliteserien i ishockey 1991-92 var en turnering, hvor fire hold spillede om to ledige pladser i Eliteserien i ishockey 1991-92. Turneringen blev spillet i perioden 19. februar - 10. marts 1991, og den havde deltagelse af nr. 6 og 7 fra Eliteserien i 1990-91, Frederikshavn IK og HIK, samt nr. 2 og 4 fra 1. division i 1990-91, Vojens IK og KSF. Nr. 3 i 1. division i 1990-91, Herning IK's andethold, var ikke oprykningsberettiget, eftersom klubben allerede havde et hold i Eliteserien, og derfor blev midtjydernes plads i kvalifikationsspillet overtaget af KSF.

Resultatet blev, at de to Eliteserie-hold sikrede sig endnu en sæson i Eliteserien.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008).

Noter 

Ishockey i 1991
Ishockey i Danmark